Дие́го Кла́ттенхофф (; род. 1979 в Френч-Ривер) — канадский актёр кино и телевидения. Наиболее известен зрителю исполнением роли в сериале «Чёрный список».

Биография 
Диего Клаттенхофф родился в 1979 году в маленькой коммуне Френч-Ривер в Новой Шотландии. У него есть брат. В 1998 году переехал в Торонто, чтобы начать актёрскую карьеру. Обучаясь в театральных мастерских, зарабатывал себе на жизнь, работая барменом ()

Сразу-на-видео 
  — Куб Ноль / Cube Zero — Куигли

Примечания

Ссылки 
 Диего Клаттенхофф   на сайте zimbio.com
 Интервью с актёром   на сайте collider.com
 Диего Клаттенхофф   на сайте ''Rotten Tomatoes

Киноактёры Канады